

Geografia
 Belén – nome in spagnolo della città palestinese di Betlemme
Argentina
 Belén – città della provincia di Catamarca
Colombia
 Belén – comune del dipartimento di Boyacá
 Belén – comune del dipartimento di Nariño
 Belén de Bajirá – comune del dipartimento di Chocó
 Belén de Escobar – città della provincia di Buenos Aires
 Belén de los Andaquies – comune del dipartimento di Caquetá
Costa Rica
 Belén – distretto del cantone di Carrillo
 Belén de Nosarita – distretto del cantone di Nicoya
 Belén de Umbría – comune del dipartimento di Risaralda
 Cantone di Belén – cantone di Costa Rica
Honduras
 Belén – comune del dipartimento di Lempira
Nicaragua
 Belén – comune del dipartimento di Rivas
 Belén Gualcho – comune del dipartimento di Ocotepeque
Paraguay
 Belén – distretto del dipartimento di Concepción
 Turchia
 Belen – città della Turchia, nella provincia di Hatay
Uruguay
 Belén – comune del dipartimento di Salto

Onomastica
 Belén – nome proprio di persona spagnolo femminile

Persone
 Belén Rodríguez, modella argentina nota comunemente come Belén

Pagine correlate
 Belém (disambigua)